

Patronyme

 Emmanuel Évain (1864-1944), homme politique français ;
 Jules Évain (1818-1876), homme politique français ;
 Louis Évain (1775-1832), général français de la Révolution et de l’Empire, puis homme politique belge.

Lieux

 Évain, un quartier de Rouyn-Noranda, ancienne municipalité de la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Canada.